Са́ша Но́эм Баро́н Ко́эн (; род. 13 октября 1971, Хаммерсмит, Лондон, Великобритания) — английский актёр, комик, продюсер и киносценарист. В первую очередь известен как создатель сатирических персонажей: Али Джи (английского джанглиста), Бората Сагдиева (казахского репортёра), Бруно Гехарда (австрийского гомосексуала — ведущего программы мод) и генерал-адмирала Аладина (диктатора африканской страны Вадии). Как и его кумир Питер Селлерс, Барон Коэн использует различные акценты и обличья своих персонажей. В образе своих персонажей он взаимодействует с ничего не подозревающими людьми и высмеивает их. По поводу этих взаимодействий The Observer писал: «его карьера была построена на том, чтобы разводить людей, сохраняя при этом невозмутимое лицо».

Наибольшую известность Саше Барону Коэну принесли комедийные роли в таких картинах, как «Али Джи в парламенте», «Борат» и его продолжение, «Бруно», «Диктатор», Другие работы Барона Коэна включают озвучивание короля Джулиана XIII в серии мультфильмов «Мадагаскар» (2005—2012) и появление в таких фильмах, как «Рики Бобби: Король дороги» (2006), «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007), «Хранитель времени» (2011), «Отверженные» (2012) и «Суд над чикагской семёркой». Он снялся в эпизодической роли ведущего новостей Би-би-си в фильме «Телеведущий 2: И снова здравствуйте» (2013). В 2016 году Барон Коэн снялся в комедийном фильме «Братья из Гримсби», а также в фильме «Алиса в Зазеркалье». В 2018 году он выступил автором мини-сериала «Кто есть Америка?», где так же исполнил несколько главных ролей, за что был номинирован на премии «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр в телевизионном сериале — комедия или мюзикл» и три «Эмми». В 2019 году Барон Коэн сыграл Эли Коэна в мини-сериале от Netflix «Шпион» и был номинирован на «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр — мини-сериал или телевизионный фильм».

Саша Барон Коэн был назван Лучшим новичком на British Comedy Awards в 1999 году, за шоу The 11 O’Clock Show, а также получил тех пор две премии BAFTA TV за «Шоу Али Джи». Работа над дилогией «Борат» принесла Барону Коэну две номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» и две премии «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр — комедия или мюзикл». После выхода «Бората» Барон Коэн заявил, что Борат и Али Джи уходят в отставку, потому что публика слишком хорошо знакома с этими персонажами. После выхода фильма «Бруно» он сказал, что и этот персонаж тоже уйдёт в отставку. На церемонии вручения премии British Comedy Awards 2012 года он получил награду За выдающиеся достижения, приняв её в образе Али Джи. В 2013 году на церемонии вручения премии «Британия» он получил награду Чарли Чаплина за выдающиеся достижения в области комедии. В начале 2021 года за исполнение роли Бората Сагдиева Саша Барон Коэн получил второй «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр — комедия или мюзикл», а также был удостоен награды за «Лучший фильм — мюзикл или комедия» . В том же году роль Эбби Хоффмана в «Суде над чикагской семёркой» принесла Саше номинации награду «Оскар», а также на премии «Золотой глобус» и Американской Гильдии киноактёров в категории «Лучший актёр второго плана».

В 2018 году британская газета The Times назвала Барона Коэна одним из 30 лучших ныне живущих комиков, а в 2019 году телеканал Gold включил его в список величайших британских комиков.

Ранние годы и образование 
Саша Барон Коэн родился в лондонском районе Хаммерсмит в еврейской семье. Он младший из трёх братьев. Отец, Джеральд Барон Коэн, был владельцем магазина мужской одежды и уроженцем Лондона; мать, Даниэлла Наоми Барон Коэн (урождённая Вайзер), инструктор по лечебной физкультуре, родилась в Израиле. По отцовской линии семья была белорусского происхождения (прадед Саши, ювелир Хаим Барон покинул территорию современной Белоруссии в 1880-х годах и уже в Кардиффе женился на иммигрировавшей из Царства Польского Амелии Коэн), также Хаим добавил к своей фамилии вторую, Коэн; предки матери жили в Германии. Дед артиста, Мойше (Моррис) Барон Коэн, поселился в Уайтчепеле, став первым поколением в семье, перешедшим с идиша на английский язык.

Саша начал играть на сцене ещё во время учёбы в колледже Христа (Кембриджский университет), где темой его исследований была роль и помощь американских евреев в поддержке борьбы афроамериканцев США за свои права.

Карьера 
В 1994 году появился в телевизионной программе «The Word» на Channel 4 в образе албанского репортёра Кристо, который позже трансформировался в казахского журналиста Бората Сагдиева. Самым популярным сценическим образом Коэна является рэпер Али Джи. В этом качестве артист вёл свою программу «Шоу Али Джи» на MTV, принимал участие в съёмках нескольких фильмов (он озвучивал лемура Джулиана в анимационной ленте «Мадагаскар») и музыкальных клипов, в том числе снялся в ролике Мадонны «Music». Другим сценическим персонажем Коэна является австрийский гомосексуал Бруно — ведущий fashion-шоу.

Актёр должен был сыграть Фредди Меркьюри в проекте, выход которого был запланирован на 2014 год, но покинул проект из-за творческих разногласий с участниками группы Queen.

На церемонии вручения премии 88-й церемонии вручения наград Американской академии «Оскар» Саша Барон Коэн вновь появился в образе английского джанглиста Али Джи.

Личная жизнь 

Брат —  (род. 1968), трубач и композитор, основатель группы .

Двоюродные братья — психолог и психопатолог Саймон Барон Коэн (род. 1958); театровед Дэн Барон Коэн (род. 1957); сценарист и режиссёр Эш Барон-Коэн (род. 1967).

С 2010 года женат на актрисе Айле Фишер, у них есть трое детей: две дочери — Олив, родившаяся 19 октября 2007 года в Лос-Анджелесе, и Элула, родившаяся летом 2010 года и сын Монтгомери Мозес Брайан Барон Коэн (род. 17 марта 2015).

Персонажи

Али Джи 

Али Джи () — вымышленный эмси из города Стейнс-апон-Темз, озабоченный научными вопросами. Основной персонаж «Da Ali G Show», помимо остальных персонажей — Бруно и Бората. Главный герой фильма «Али Джи в парламенте» ().

Борат Сагдиев 

Борат Сагдиев () — вымышленный казахский журналист, расист, сексист, и гомофоб. Главный герой фильма «Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан» и его продолжения.

Бруно 
Бруно (, ) — австрийский тележурналист, делающий репортажи на такие темы, как мода, развлечения, знаменитости и гомосексуальность.
Главный герой фильма «Брӱно».

Хаффаз Аладин 
Генерал-адмирал Хаффаз Аладин () — диктатор богатой нефтью североафриканской страны Вадии (вымышленного государства расположенного на месте Эритреи. «Ва̄дӣ» (وَادِي) в переводе с арабского — долина или пересохшее русло реки). Его власть абсолютна и безгранична. Он эксцентричный, развращённый и эгоистичный правитель в лучших традициях восточного деспота. Любящий беззаботно веселиться и всегда побеждать (с этой целью организовал собственные Летние Олимпийские игры, на которых самолично завоевал все золотые медали). Обожающий роскошь, дорогих и известных женщин. Жестоко расправляющийся с людьми, которые посмели ему перечить или просто пришлись не по нраву. В то же время достаточно наивен и беспечен как во внешней политике своего государства, так и в дворцовых интригах своего дяди Тамира. Является поклонником Ким Чен Ына и одним из последних «реликтовых» диктаторов на планете. Критикует демократию и либерализм как лживые и вредоносные идеологии, развращающие общество и сеющие хаос (вероятно отсылка к работам: Платона, Бенджамина Франклина, Льва Тихомирова, Пьера де Шардена). Перед смертью своего отца поклялся, что западная демократия никогда не придет в его так любовно угнетаемую страну.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Колледжа Христа
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии BAFTA TV
Комики Великобритании
Саша Барон Коэн